

Cinema 
 La ragazza della porta accanto (The Crush) – film del 1993 diretto da Alan Shapiro
 The Crush – cortometraggio del 2010 diretto da Michael Creagh

Pagine correlate 
 Crush